Мешка́т, или Мошка́н, или Машга́н, или Масха́н () — небольшой город в центральном Иране, в провинции Исфахан. Входит в состав шахрестана  Кашан. По данным переписи, на 2006 год население составляло 4 960 человек.

География 
Город находится в северо-западной части Исфахана, в предгорьях Загроса, на высоте 866 метров над уровнем моря.
Мешкат расположен на расстоянии приблизительно 165 километров к северо-северо-западу (NNW) от Исфахана, административного центра провинции и на расстоянии 160 километров к югу от Тегерана, столицы страны.
К западу от города проходит трасса, соединяющая Кум и Кашан.

Примечания 

Города Исфахана